«Шайка воров с Уолл-стрит» — бестселлер лауреата Пулитцеровской премии Джеймса Стюарта. В книге описаны финансовые скандалы 1980-х, в которых использовались схемы инсайдерской торговли. Книга основана на реальных событиях, документах и торговой информации.

Краткое содержание 
В книге подробно рассказано о скандалах 1980-х, героями которых стали американские финансисты, в том числе инвестиционный банкир Мартин Сигел (), инвестиционный банкир Деннис Ливайн (), арбитражер Иван Боски (), Майкл Милкен др. К 2008 году книга переиздавалась восемь раз.

Основываясь на интервью с финансистами, банкирами, юристами и преследовавшими их представителями закона, автор рассказывает историю о высокомерии и самодовольстве, царивших среди элиты Уолл-Стрит.

Из-за широкого распространения покупок контрольных пакетов акций с помощью кредитов и поглощения компаний в бурные 1980-е, информация о том, какие компании стали целью подобных действий, была особенно ценной. Слухи о грядущем поглощении могли спровоцировать стремительный взлет акций. Те же, кто знал об этом до официального объявления, могли неплохо заработать. В книге показано, что некоторые из самых известных людей в истории американских финансов, были вовлечены в схемы инсайдерской торговли, а их выявление и наказание всколыхнуло всю корпоративную Америку.

Издания

Первое американское издание

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 
  .
  .

Документальная проза
Финансовые рынки
Экономические проблемы